Kvalifikationen til 1. division i ishockey 1974-75 var en turnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i 1. division i ishockey 1974-75. Turneringen havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra 1. division i 1973-74 samt nr. 1 og 2 fra 2. division i 1973-74, Brøndby IC og Tårnby Boldklub, og de seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav ti kampe til hvert hold.

De fire bedst placerede hold, Rødovre SIK, AaB, Brøndby IC og HIK, kvalificerede sig til den efterfølgende sæson i 1. division, mens de sidste to hold i 1974-75 måtte spille i 2. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 Politiken, 4. marts 1974, s. 18.
 Metal Ligaen - RETRO: "DEN LILLA FARE FRA BRØNDBY" forsvandt hurtigt igen (18. april 2020)

Noter 

Ishockey i 1974
Ishockey i Danmark